Monopol har flere betydninger:

 Monopol – inden for økonomi total markedsdominans. Udtalt med tryk på sidste stavelse. Fra græsk πωλέω (pōleō), "sælge".
 Magnetisk monopol – elementarpartikel eller andet der kun har én pol (i modsætning til fx dipol). Især om magnetisk monopol. Udtalt med tryk på første stavelse. Fra græsk πόλος (polos), "rotationsakse".
 Monopol (band) – dansk band
 Monopol (antenne) - klasse af antenner.